Kepa est un prénom masculin basque. L'équivalent du prénom Kepa est « Pedro » en espagnol  et « Pierre » en français. De l'araméen cephas et introduit surtout par la tradition sabinienne.

Prénom 
 Kepa Amuchastegui (1941-), un acteur de soap opéra colombien ;
 Kepa Arrizabalaga (1994-), joueur de football espagnol évoluant au Chelsea FC ;
 Kepa Blanco (1984-), un joueur de football espagnol évoluant au Getafe CF ;
 Kepa Junkera (1965-), un musicien basque espagnol.

Toponymie 
 Le nom slovène du Mittagskogel, un sommet des Alpes, à  d'altitude à la frontière avec l'Autriche.

Lien interne 
 Liste de prénoms basques

Références 

Prénom basque masculin
Prénom masculin